Maroa (Illinois)
Maroa (Venezuela)

Desambiguações de topônimos